

Населені пункти та їхні частини
 Ліпниця-Дольна — село в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ліпниця-Дольна — село в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпниця-Дольна — частина села Ліпниця-Велика в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки